

Opere storiche 
Col titolo di Historiae è tramandato un gran numero di opere di vari storiografi, sia latini che greci:

 Le Historiae di Erodoto.
 Le Historiae di Timeo di Tauromenio.
 Le Historiae di Gaio Sallustio Crispo.
 Le Historiae di Tito Livio, meglio note come Ab Urbe condita libri CXLII.
 La Naturalis historia di Plinio il Vecchio.
 Le Historiae di Publio Cornelio Tacito.

Musica 
 L'album Historiae degli Ataraxia